Pomer, mjesto u južnoj Istri, oko 5 km jugoistočno od Pule. Nalazi se u sastavu općine Medulin.

Stanovništvo 

 Naselja u Istarskoj županiji